Příjmení Zeithammer má více nositelů:
 Antonín Otakar Zeithammer (1832–1919) – český politik a novinář, bratr Leopolda
 Leopold Maria Zeithammer (1834–1905) – český hospodářský správce, pedagog, publicista a spisovatel, bratr Antonína
 Řehoř Zeithammer (1800–1881) – český pedagog, otec Antonína a Leopolda
 Viktorin Zeithammer (1872–1925) – český spisovatel, pedagog a znalec Šumavy (Ursus Šumavský), syn Leopolda

Podobná příjmení 
 Zeithaml
 Cajthaml

Externí odkazy